The Remixes può riferirsi a diversi album musicali:
 The Remixes dei Level 42, del 1992
 The Remixes di Shakira, del 1997
 The Remixes di Dannii Minogue, del 1998
 The Remixes di Mariah Carey, del 2003

Pagine correlate 
 The Remix